Fides (lateinisch „Glaube, Vertrauen“) steht für:

 Fides (Mythologie), die Personifikation des Vertrauens in der römischen Mythologie
 (37) Fides, ein Asteroid des Hauptgürtels
 FIDeS (Netzwerk), ein Frühwarn- und Intrusion Detection-System für Netzwerke
 Fides (Schiff), italienisches Frachtschiff, gestrandet 1962 in der Elbmündung
 Fides Fabbrica Automobili, italienischer Automobilhersteller

Personen:
 eine legendäre Märtyrerin und Heilige († um 130), siehe Fides, Spes und Caritas
 Fides von Agen († 287 oder 303), französische Märtyrerin
 Fides von Klingen († 1358), Fürstäbtissin des Fraumünsterklosters in Zürich
 Victor M. Ordoñez Fides (1944–2009), philippinischer Politiker, Schauspieler und Filmproduzent

Siehe auch:
 Fidesdienst
 Fideskirche
 Fidesz